Penumbra je dio sjenke gdje je svjetlosni izvor samo djelimično blokiran.

Penumbra ima još značenja.

Nauka 
 Penumbra (Sunce), prstenasti poluosvijetljeni region sunčeve pjege koji okružuje tamniju umbru
 Penumbra (medicina), preživjelo tkivo na kraju ishemijskog procesa (kao što je moždani udar) koje je u opasnosti od hipoksije i sljedstvenog odumiranja ćelija
 -{Billbergia 'Penumbra'}-, hibridna sorta roda -{Billbergia}- u porodici -{Bromeliad}-
 Penumbralno pomračenje Mjeseca, pomračenje koje se javlja kada Mjesec prolazi kroz Zemljinu penumbru

Pravo 
 Penumbra (pravo), metafora za prava koja se impliciraju u Ustavu SAD

TV 
 -{Penumbra}- (Zvjezdane staze: Duboki svemir 9), epizoda Zvjezdanih staza: Duboki svemir 9 iz 1999. godine
 Penumbra (telenovela), meksička sapunica

Igre 
 Penumbra (serija), serija video-igara koju je napravio Frikšonal gejms a sastoji se od:
 -{Penumbra: Overture}-
 -{Penumbra: Black Plague}-
 -{Penumbra: Requiem}-
 Penumbra (Svijet tame), region u seriji igara uloga -{World of Darkness}-

Muzika 
 -{Penumbra}-, pjesma Džona Ajrlanda
 -{Penumbra Diffuse}-, drugi studijski album američkog progresiv metal benda Kanvas solaris
 Penumbra (bend), francuski gotik metal bend

Vidi još 

 Pozorišna kompanija Penumbra, afroameričko pozorište u Sent Polu u Minesoti